Fyfield – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Fyfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Fyfield – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Fyfield – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)